Gilles Martin peut désigner :
 Gilles Martin-Chauffier (1954-), journaliste et écrivain français ;
 Gilles Martin (1956-), reporter-photographe animalier et artiviste français ;
 Gilles Martin (1963-), ingénieur, scientifique, créateur d'entreprises, PDG de Eurofins Scientific et milliardaire français.